Les esglésies evangèliques o moviment evangèlic són diverses congregacions cristianes protestants que es troben difoses arreu del món i presenten diferents graus de diferenciació entre si, que normalment són lleus; però, totes afirmen tres creences bàsiques dins de la seva doctrina: La Trinitat, la Salvació només per la fe en Crist i la inerrància bíblica.

Aquestes esglésies estan caracteritzades per un èmfasi en l'evangelització, una experiència personal de conversió, amb una fe bíblicament orientada i una creença en la rellevància de la fe cristiana. Des de finals del segle XX i durant principis del , a les persones, esglésies i moviments socials protestants comunament se'ls anomena evangèlics, en contrast al protestantisme liberal.

Denominacions 
Algunes de les denominacions més importants de les Esglésies evangèliques són:

 Pentecostals
 Església Baptista
 Aliança Cristiana i Missionera
 Metodistes
 Assemblees de Déu
 Presbiterians
 Assambles de Germans

Referències 

Protestantisme